2 miejscowości w Polsce:
 Krzewa – wieś w woj.mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Krzewa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Mirzec